Monaldi steht für: 

 Monaldi-Drainage, eine Thoraxdrainage, benannt nach Vincenzo Monaldi 
 eine Erzählung von Washington Allston 

Monaldi ist der Familienname folgender Personen: 

 Marcello Monaldi (* 1961), italienischer Philosoph
 Paolo Monaldi (1720–1799), italienischer Maler
 Rita Monaldi (* 1966), italienische Schriftstellerin, Teil des Autorenduos Monaldi & Sorti, siehe Monaldi & Sorti 
 Vincenzo Monaldi (1899–1969), italienischer Pulmonologe